Toto je seznam měst na Samoi.

Zdaleka největší aglomerací na Samoi je Apia, kde 1. ledna 2005 žilo 63 191 obyvatel, což představuje asi třetinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 1 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 6. listopadu 2001, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst na Americké Samoi
 Seznam měst na Niue
 Seznam měst na Tonze
 Seznam měst na Tuvalu
 Seznam měst na Wallisu a Futuně

Externí odkazy 
 
 Government of Samoa
 World Gazetteer - počty obyvatel samojských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel samojských měst v historii

Geografie Samoy
Samoa
města